Преступле́ние, пресле́дуемое в поря́дке уско́ренного судопроизво́дства (), — в системах общего права одна из двух категорий уголовных преступлений: наименее тяжкая по степени ответственности. Процесс по этому преступлению может проходить в ускоренном порядке, то есть без предания суду присяжных или вообще без присяжных. Этот тип преступления также известен как «вред», или «проступок» — в зависимости от обстоятельств.

В США же уголовное преступление подобной степени тяжести обозначается словом «мисдими́нор» (), хотя уголовный процесс значительно схож с описанным. Мисдиминор означает преступление менее тяжёлое, чем фелония.

В российском праве аналогично понятию «проступок» с его противопоставлением преступлению.

См. также 
 Уголовное право в Канаде

Уголовно-процессуальное право
Common law
Уголовное право